Иткис — еврейская матронимическая фамилия. 

Известные носители:
 Иткис, Борис Матвеевич (род. 1952) — советский и молдавский шахматист, международный мастер, многократный чемпион Молдавии.
 Иткис, Михаил Григорьевич (род. 1942) — российский физик.
 Иткис, Моисей Абрамович (1929—2009) — многократный чемпион мира, Европы и СССР по пулевой стрельбе в винтовочных упражнениях.

См. также 
 Иткин
 Икинс